Амелі Моресмо виграла титул, перемігши у фіналі Магдалену Малеєву з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Вінус Вільямс (півфінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (чвертьфінал)
  Анке Губер (півфінал)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Амелі Моресмо (переможниця)
  Жустін Енен (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Internationaux de Tennis Feminin Nice 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001